Johann Drost ist der Name folgender Personen:

* Johann Albrecht Drost (1816–1884), deutscher Richter und Politiker, MdL Oldenburg
 Johann Heinrich von Drost (1731–1791), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Johannes Drost (1880–1954), niederländischer Schwimmer